Trio – w muzyce
 Trio (zespół muzyczny) – niemiecki zespół założony w 1980 roku
 Trio (film) – polski film obyczajowy z 1986 roku 
 Trio (album Lipali) – czwarty album zespołu Lipali
 Zabójcze trio – film sensacyjno-przygodowy wyprodukowany w Hongkongu w roku 2002
 Trio z Belleville – długometrażowy film animowany z 2003